Kersey ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kersey (Colorado)
 Kersey (Indiana)
 Kersey (Pennsylvania)

im Vereinigten Königreich:
 Kersey (Suffolk)
 Kersey Tye
 Kersey Upland

Personen:
 Jerome Kersey (1962–2015), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jess Kersey (1941–2017), US-amerikanischer Basketballschiedsrichter
 John Kersey der Ältere (1616– etwa 1690), englischer Mathematiker
 John Kersey der Jüngere, englischer Philologe
 Kenny Kersey (1916–1983), kanadischer Jazz-Pianist